Донса:
 Донса, Годфред — ганский футболист.
 Донса — община в уезде Биньлук, провинция Ханам, Вьетнам.

См. также 
 Донс